

Sigle
 RijnGouweLijn – progetto di metropolitana leggera nei Paesi Bassi
 Runway guard lights – Luci poste a protezione dell'ingresso pista, in aeronautica

Codici 
 RGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Río Gallegos (Argentina)